Сезон 1991–92 в Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, що проходило між 1 вересня 1991 та 24 травня 1992 року. Участь у турнірі брали 18 команд, 4 найгірші з яких залишили Серію A по завершенні сезону.

Переможцем сезону став «Мілан», для якого цей «скудетто» став 12-м в історії. Команда, очолювана італійським тренером Фабіо Капелло, здобула перемогу в чемпіонаті, не програвши жодного з 34 матчів сезону.

Команди 
Участь у турнірі брали 18 команд:

Турнірна таблиця

Результати

Чемпіони 
Склад переможців турніру:

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром сезону став лідер атак чемпіона країни «Мілана» нідерландський форвард Марко ван Бастен, який 25 разів відзначався голами у ворота суперників.

По завершенні сезону, до десятки найвлучніших голеадорів ліги входять: Сільвіо Піола (275), Гуннар Нордаль (225), Джузеппе Меацца (216), Жозе Алтафіні (216), Курт Хамрін (190), Джамп'єро Боніперті (178), Амедео Амадеї (174), Джузеппе Савольді (168), Гульєльмо Габетто (165), Роберто Бонінсенья (163).

Відвідуваність 

Середня відвідуваність матчів Серії A сезону 1991-92 склала 34 205 глядачів.

Література 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, вересень 2005

Примітки

Посилання 
 Серія A 1991–92 на RSSSF  

1991-92
1991 у футболі
1992 у футболі
1991 в італійському спорті
1992 в італійському спорті